Orde ist der Familienname folgender Personen:
 Algar Orde-Powlett, 7. Baron Bolton (1929–2001), britischer Großgrundbesitzer und Tory
 Harry Algar Nigel Orde-Powlett, 8. Baron Bolton (* 1954), britischer Adliger
 Klaus vom Orde (* 1956), deutscher Theologe und Kirchenhistoriker
 Nigel Amyas Orde-Powlett, 6. Baron Bolton (1900–1963), britischer Adliger
 Thomas Orde-Lees (1877–1958), britischer Bergsteiger
 Thomas Orde-Powlett, 1. Baron Bolton (1740–1807), britischer Adliger
 William Orde-Powlett, 2. Baron Bolton (1782–1850), britischer Adliger
 William Henry Orde-Powlett, 3. Baron Bolton (1818–1895), britischer Adliger
 William Thomas Orde-Powlett, 4. Baron Bolton (1845–1922), britischer Adliger
 William Orde-Powlett, 5. Baron Bolton (1869–1944), britischer Adliger
 Eva Bur am Orde (* 1961), deutsche Malerin

Orde ist ein Pseudonym:
 A. J. Orde (* 1929), US-amerikanische Science-Fiction-, Fantasy-, Horror- und Mystery-Autorin siehe Sheri S. Tepper

Siehe auch:
 Orde Wingate